Подстепное — название населенных пунктов:

Казахстан 
 Подстепное — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Подстепное — село в Ребрихинском районе Алтайского края.
 Подстепное — село в Энгельсском районе Саратовской области.

Украина 
 Подстепное — село в Алёшковском районе Херсонской области